Compactage peut faire référence à :
 l'action de compacter des matériaux, par exemple :
 compactage de sol, technique utilisée en travaux publics, génie civil, terrassement et problèmes en agriculture ;
 compactage dynamique, technique d’amélioration de sols pour réduire les tassements sous ouvrages ;
 compactage de poudres, technique utilisée en métallurgie et dans la mise en forme d'objets en céramique ;
 Compactage (informatique), supprimer les espaces libres entre les fichiers d'un disque dur (ou de tout autre support de données contenant un système de fichiers), défragmenter l'espace libre ;
 Compactage, l'action de supprimer du fichier de messages les fichiers marqués comme à supprimer dans Mozilla Thunderbird.

Compactification peut faire référence à :
 compactification, une transformation topologique en mathématiques.

Voir aussi